

Темна — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Темна — селище, Могочинський район, Забайкальський край
 Темна — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область

Темна — річка в Черкаській області, ліва притока Ташлички

Див. також 
 Темна Вежа (серія)
 Темна Вежа (фільм)
 Темна енергія
 Темна матерія (значення)
 Темна рідина
 Темне фентезі